Eichler kan som auktorsförkortning betyda:

 August Wilhelm Eichler
 Hansjörg Eichler

Robotskapade auktorsförkortningar